La circonscription est le cadre géographique au sein duquel la population relève d'une liste donnée. Le mot est souvent utilisé dans un contexte électoral (voir circonscription électorale)

On distingue en général les circonscriptions générales des circonscriptions spécialisées.



Liste: Circonscriptions électorales de la Chambre des représentants australienne

Les divisions militaires portent le nom officiel de divisions militaires et celles d'états (Australie-Méridionale, Australie-Occidentale,....) de electoral districts. Mais dans le langage courant on parle pour les unes comme pour les autres de electorates ou seats.

Liste: Liste des circonscriptions électorales belges

Les circonscriptions désignent des circonscriptions électorales (ou autres). Elles varient selon les élections, mais sont alignées sur les provinces ou les Arrondissements judiciaires.









Les circonscriptions générales sont :
 la région
la collectivité à statut particulier
 le département
 l'arrondissement
 le canton
 la commune

Il existe aussi :
 des circonscriptions électorales,
 des circonscriptions législatives,
 des circonscriptions militaires,
 des circonscriptions judiciaires,
 des circonscriptions postales,
 des circonscriptions consulaires.

D'autre part, les circonscriptions de l'Éducation nationale sont les académies.



















Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Circonscriptions électorales de France
 Découpage électoral
 Administration territoriale
 Administration territoriale de la France
 Subdivision territoriale
 Glossaire des subdivisions territoriales
 Liste des subdivisions par pays
 Liste des subdivisions par population
 Liste des subdivisions par superficie

Liens externes 
 

Élection